Zhang Shuai – chiński piłkarz
 Zhang Shuai – chińska tenisistka